Ciani ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Ciani (1941–1974), italienischer Pianist
 Filippo Ciani (1778–1867), schweizerisch-italienischer Politiker
 Giacomo Ciani (1776–1868), schweizerisch-italienischer Politiker und Bankier
 Michaël Ciani (* 1984), französischer Fußballspieler
 Sergio Ciani (1935–2015), italienischer Bodybuilder und Schauspieler
 Suzanne Ciani (* 1946), US-amerikanische Musikerin, Tongestalterin, Komponistin und Labelmanagerin
 Theo Reubel-Ciani (1921–2005), deutscher Redakteur und Autor

Siehe auch:
 Siani
 Ziani